Segregatie betekent scheiding. De specifieke betekenis varieert, afhankelijk van de context:
sociale segregatie:
rassensegregatie is de scheiding van mensen naar ras;
seksesegregatie is de scheiding van mensen naar sekse;
verzuiling is de scheiding van mensen op grond van religieuze of politieke ideologie;
biologie: de scheiding van homologe chromosomen tijdens meiose. Dit staat bekend als Mendels segregatietheorie;
scheikunde: ontmenging;
materiaalkunde: segregatie, de concentratieverschil dat optreedt tijdens het stollen;
geneeskunde: segregatie (geneeskunde), het beperken van contacten tussen lijders aan dezelfde ziekte.